A Taça Latina de 1996 foi a 14ª edição da Taça Latina.

Classificação final 

Taça Latina de Hóquei em Patins